Джеймс Маккэффри (, род. 7 ноября 1959) — американский актёр, наиболее известен по озвучке детектива Макса Пэйна из одноимённой серии игр.

Биография 
Джеймс Маккэффри родился 7 ноября 1959 года в городе Белфаст. Окончил Университет Нью-Хейвена. Работал на телевидении, снимаясь в эпизодах таких сериалов, как «Закон и порядок: Специальный корпус», «Секс в большом городе» и других. Наиболее известен благодаря озвучиванию главного героя в играх Max Payne, Max Payne 2: The Fall of Max Payne и Max Payne 3, а также по роли Томаса Зэйна из игры Alan Wake и Закарии Тренча из Control. В фильме «Макс Пэйн» появился в эпизодической роли агента ФБР Джека Талиенте. В 2012 году в компьютерной игре Max Payne 3 Маккэффри, благодаря технологии motion-capture, «сыграл роль» главного героя.

Избранная фильмография/игры

Ссылки 

Выпускники Университета Нью-Хейвена